Юэль (Juel) — шведская и датская фамилия.

 Юэль, Ингер (1926—1979) — шведская певица, актриса театра и кино.
 Юэль, Нильс (1629—1697) — датский адмирал. 
 Юэль, Ханс Оскар (1863—1931) — шведский ботаник и миколог.
 Юэль-Хансен, Эрна (1845—1922) — датская писательница.